Республіканець — село в Бериславському районі Херсонської області, Україна
 Республіканець — гідрокрейсер входив до складу Українських військово-морських сил
 Республіканець — прихильник або член Республіканської партії